Нико́ла Зале́вски (, Нико́ля Зале́вский; 23 января 2002, Тиволи, Италия) — польский и итальянский футболист, полузащитник итальянского клуба «Рома» и сборной Польши.

Карьера

Клубная 
Воспитанник итальянской «Ромы». За взрослую команду дебютировал 6 мая 2021 года в ответном полуфинале Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», где в этой встрече помог соорудить гол команде, который засчитали как автогол Алекса Теллеса.

В сборной 
Дебютировал за сборную Польши 5 сентября 2021 года в матче против команды Сан-Марино.

Статистика

Клубная 

по состоянию на 25 мая 2022 года

Выступления за сборную 

Итого: 9 игр / 0 голов; 3 победы, 2 ничьи, 4 поражения.

Достижения 
 «Рома»
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на ogol.com

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Рома»